Ablöschen steht für:
 Ablöschen, ein Vorgang beim Kochen
 Bildung von gelöschtem Kalk (Calciumhydroxid) im Rahmen des Technischen Kalkkreislaufs
 Verwendung von Löschpapier
 bergmännische Bezeichnung für ausbrechende Kohlenlagen vor dem kohlenstoßseitigen Ende des Regelausbaus, durch die ein abgeböschter Kohlenstoß entsteht und die Offenstehende Hangendfläche vergrößert wird

Siehe auch: